Ву́лиця Біляші́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Біляшівського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Біляшівського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Біляшівського — вулиця в місті Рівне.

Вулиці, названі на честь людей